Jubilee (englisch: Jubiläum) bezeichnet:
 Jubilee (Apfel), eine Apfelsorte
 Jubilee (Band), US-amerikanische Indierock-Band aus Hollywood, Kalifornien
 Jubilee, fiktive Comicfigur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Jubilee
 Jubilee (Musical), Musical von Cole Porter aus dem Jahr 1935
 Jubilee (Partei), Partei aus Kenia, Regionalpartner der Allianz der Konservativen und Reformer in Europa
 Jubilee (Roman), Roman von Margaret Walker aus dem Jahr 1966
 Jubilee (Schiff), Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line, Indienststellung 1986
 Operation Jubilee, 1942 in der Normandie durchgeführte alliierte Landungsoperation im Zweiten Weltkrieg

Filme:
 Jubilee (1978), britischer Spielfilm von Derek Jarman
 Jubilee (2000), neuseeländischer Spielfilm von Michael Hurst

Musikalben:
 Jubilee (Glenn-Yarbrough-Album), 1970
 Jubilee (Grant-Lee-Buffalo-Album), 1998
 Jubilee (Sex-Pistols-Album), 2002
 Jubilee (Ten-Shekel-Shirt-Album), 2008
 Jubilee (Versailles-Album), 2010

Siehe auch:
 Jubilee Line, U-Bahn-Linie der London Underground
 Jubilee Peak, Berg auf Clarence Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Jubilee Records, unabhängiges US-amerikanisches Jazz- und R&B-Schallplattenlabel
 Jubilee River, Kanal in Südengland
 Jubilee-Waltz, Walzer von Johann Strauss Sohn  (1872)